Еле́цкий (Елецкая) — фамилия и топоним:

Фамилия 
 Елецкий — княжеский род.
 Елецкий, Алексей Евгеньевич (1917—1997) — советский и российский скульптор, член Союза художников СССР.
 Елецкий, Владимир Иванович (род. 1951) — советский и российский художник.
 Елецкий, Иван Михайлович (1535—1601) — воевода в правление царя Ивана Грозного.
 Елецкий, Леонид Васильевич (1877—1958) — генерал-майор, командира Кавалергардского полка.
 Елецкий, Пётр Иванович (1839—?) — русский художник.
 Елецкий, Пётр Иванович (воевода) (XV—XVI в) — русский воевода в правление Василия III.
 Елецкий, Фёдор Андреевич (ум. 1638) — русский военный и государственный деятель, стольник и воевода.

 Елецкая, Елена Алексеевна (урождённая Урусова, род. 1940) — советская художница.

Топоним 
 Елецкий — посёлок городского типа в составе города Воркута Коми.
 Елецкий — посёлок в Елецком районе Липецкой области.

 Елецкий — микрорайон в Липецке.

См. также 
 Елец (значения)
 Елецкое
 Елецкий округ
 Елецкий переулок
 Елецкий район
 Елецкий уезд